Das Campionati Internazionali di Sicilia 2006 war ein Tennisturnier, welches vom 25. September bis 1. Oktober 2006 in Palermo stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Mumbai die Kingfisher Airlines Open Mumbai und in Bangkok die Thailand Open gespielt, die genau wie das Turnier in Palermo zur Kategorie der International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Russe Igor Andrejew, der dieses Jahr nicht erneut antrat. Zum dritten Mal in Serie zog Filippo Volandri ins Finale ein, diesmal schaffte er als Zweiter der Setzliste auch den Titelgewinn. Er schlug im Finale Nicolás Lapentti. Für Volandri war es der erste Titel der Saison sowie der zweite der Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Martín Alberto García und Mariano Hood, traten zusammen nicht erneut an. García schloss sich mit Luis Horna zusammen und schaffte es mit ihm erneut den Titel zu gewinnen. Sie setzten sich als Ungesetzte gegen Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski durch, die wie im Vorjahr das Finale erreicht hatten. Für García und Horna war es der zweite und letzte gemeinsame Titel. García war das 6. Mal im Doppel erfolgreich, während Horna das 2. und letzte Mal einen Titel gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 302.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 323.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Palermo